Муже́нко — поширене українське прізвище.

Відомі носії 

 Муженко Віктор Миколайович — український військовик, генерал-полковник, начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних Сил України, член РНБО.
 Муженко Сергій Миколайович — полковник Збройних сил України.